NASCAR Grand National Series es un nombre que la organización estadounidense NASCAR usó para varios campeonatos de automovilismo de velocidad:
Desde 1950 hasta 1970, así se llamó lo que hoy se conoce como la NASCAR Cup Series.
Entre 1984 y 2003, fue el nombre del certamen que hoy se denomina NASCAR Nationwide Series.
Las divisiones Este y Oeste de la NASCAR también se llamaron Grand National Series.